Protostegia är ett släkte av svampar. Protostegia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protostegia